
Флаг Мия́кинского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: верхней голубого цвета шириной 2/3 ширины полотнища и нижней зелёного цвета; в центре полотнища стоящий к древку ястреб белого цвета с глазами, клювом и лапами жёлтого цвета с расправленными крыльями».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Район расположен на вотчинных землях башкир минского рода. Их история восходит к глубокой древности. Шежере (родословная) и предания рода Мен своим родоначальником называют Урадак-бия с тысячью (мен) стрелами, которые избрали родовыми символами: птицу — ястреб, тамгу — пара рёбер птицы. Множество археологических памятников и курганов, относящихся, по научным данным, к эпохе раннего Средневековья, к эпохе бронзы подтверждают устные предания. Поэтому на флаге в знак уважения к своей истории и к своим предкам, помещён ястреб башкирского рода Мин.

Сильная, стремящаяся ввысь птица предполагает движение вперёд, достижение высоких результатов в социально-экономическом, культурном и духовном развитии, а её серебряный цвет олицетворяет веру, чистоту, искренность и благородство.

Голубой цвет полотнища — символизирует добрые помыслы людей более тринадцати национальностей, которые в дружбе и согласии живут на миякинской земле.

Необыкновенно красива природа района. Леса представлены дубово-берёзовыми, берёзово-осиновыми и осиновыми и дубовыми колками и дубравами. Цветущие поляны между ними напоминают ковры неописуемой красоты. Более 19 рек протекают по району. Это символизирует зелёная полоса внизу флага.

Примечания 

Флаг